Diese Liste in Deutschland vorhandener Dampflokomotiven erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch wenn von einigen Baureihen noch viele Exemplare vorhanden sind, sollte dies nicht über den teilweise sehr schlechten Zustand vieler erhaltener Dampflokomotiven hinwegtäuschen. Es werden auch teildemontierte und korrosiv stark angegriffene Lokomotiven aufgenommen, da man den technischen Zustand kaum durch Bilder oder Beschreibungen fachlich korrekt beurteilen kann.
Für feuerlose Dampflokomotiven siehe die Liste in Deutschland vorhandener Dampfspeicherlokomotiven.

Replikate 
Nachbauten historischer Fahrzeuge, die keiner Baureihe zugeordnet werden können. Weitere originale Fahrzeuge der frühen Eisenbahn finden sich in der Liste unter Normalspur

Lokomotiven, die dem DR-Baureihenschema zugeordnet werden können 
Lokomotiven werden hier nach dem Baureihenschema der Deutschen Reichsbahn von 1920/26 bis 1968/70 einsortiert. Abweichende Computernummern sind in der zweiten Spalte aufgeführt. Durch eine einfache Browsersuche können auch die Loknummern einfach gefunden werden.

Baureihe 01 
Die Lokomotiven der Baureihe 01 waren die ersten in Serie gebauten Einheits-Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn.

Baureihe 01.5 
Als Baureihe 01.5 bezeichnete die Deutsche Reichsbahn die durch Rekonstruktion aus der DR-Baureihe 01 entstandenen Schnellzuglokomotiven. Mit Einführung der EDV Nummern wurden diese Lokomotiven mit 01.05 für Ölfeuerung und 01.15 für Kohlefeuerung bezeichnet.

Baureihe 01.10 
Die Lokomotiven der Baureihe 01.10 waren Einheits-Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn. Die Baureihe 01.10 war eine Weiterentwicklung der Baureihe 01 mit 3 Zylindern und Stromschale. Die Loks wurden zur EDV-Einführung mit Kohlefeuerung als 011 und mit Ölfeuerung als 012 geführt.

Baureihe 03 
Die Fahrzeuge der Baureihe 03 wurden zwischen 1930 und 1937 als Schnellzuglokomotive für Strecken gebaut, die nur für Achslasten bis 18 t geeignet waren.

Baureihe 03.0–2 
Das geringere Gewicht dieser an die Baureihe 01 angelehnten 2-Zylinder-Pazifik wurde mit leichterem Barrenrahmen, kleinerem Kessel und kleineren Zylindern erreicht. Ab 03 123 wurden die Pumpen zur Fahrzeugmitte verlegt und ab 03 163 besaßen die Loks Scherenbremsen und größere Drehgestellräder mit 1000 mm – statt 850 mm – Durchmesser.

Baureihe 03.10 
Die Baureihe 03.10 war eine Weiterentwicklung der Fahrzeuge der Baureihe 03, vergleichbar mit den Fahrzeugen der Baureihe 01.10, welche aus der Baureihe 01 hervorgingen. Die Loks besaßen zur Auslieferung eine Vollverkleidung und 3 Heißdampfzylinder.

Baureihe 05 
Die Lokomotiven der Baureihe 05 waren Einheits-Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn mit Vollverkleidung. Es wurden drei Maschinen gebaut, die 05 002 stellte einen Geschwindigkeitsweltrekord für Schienenfahrzeuge von über 200 km/h auf.

Baureihe 10 
Die Lokomotiven der Baureihe 10 waren Schnellzuglokomotiven der letzten Baureihe von Dampflokomotiven der Deutschen Bundesbahn und sollten die Baureihen 01 und 01.10 ersetzen. Es wurden nur zwei Stück gebaut.

Baureihe 15 
Die Baureihe 15 sollte 1925 eine S 2/6 der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen bezeichnen, welche 1906 als Einzelstück speziell für Schnellfahrversuche konstruiert wurde.

Baureihe 17 
In die Baureihe 17 hat die Deutsche Reichsbahn alle Länderbahn-Schnellzuglokomotiven mit der Achsfolge 2’C eingeordnet.

Baureihe 17.0 
Der Baureihe 17.0 wurden mit den Nummern 17 001 bis 17 135 die Preußischen S 10 und als 17 141 bis 17 143 die LBE S 10 zugeordnet.

Baureihe 17.10 
Der Baureihe 17.10 wurden Preußische S 101 zugeordnet.

Baureihe 18 
Die Deutsche Reichsbahn (DR) hatte die von den Länderbahnen übernommenen Schlepptender-Schnellzuglokomotiven der Achsfolge 2’C 1’ (Pacific) in der Baureihe 18 zusammengefasst. Zusätzlich befindet sich in dieser Baureihe auch die 18 201. Die bei der Deutschen Reichsbahn verbliebenen Lok erhielten bei der Umstellung auf das EDV-gerechte Nummernsystem die neue Baureihennummer 02.

18 201 der Deutschen Reichsbahn entstand 1961 im Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen aus der Henschel-Wegmann-Zug-Lokomotive 61 002, dem Tender der 44 1333 und Teilen der H 45 024.

Baureihe 18.3 
Die Lokomotiven der Gattung IV h der Großherzoglich Badischen Staatsbahn (Baureihe 18.3 der Deutschen Reichsbahn) sind Schnellzuglokomotiven mit der Achsfolge 2’C1’ (Pacific).

Baureihe 18.4–5 
Die Dampflokomotiven der Gattung S 3/6 der Königlich Bayerischen Staatsbahn (Baureihe 18.4–5 der Deutschen Reichsbahn) waren Schnellzuglokomotiven mit der Achsfolge 2’C1’ (Pacific).

Baureihe 18.6 (DB) 
In den 1950er Jahren unterzog die Deutsche Bundesbahn einen großen Teil ihres Fahrzeugparks einer Modernisierung. Dabei wurden auch 30 Exemplare der Baureihe 18.5 durch die Firmen Krauss-Maffei und Henschel umgebaut. Hierbei handelte es sich um zwischen 1927 und 1930 von der Reichsbahn beschaffte Lokomotiven der Serien l bis o, die in die DB Baureihe 18.6 sortiert wurden.

Baureihe 19 
Als DR-Baureihe 19 wurden vierfach gekuppelte Schnellzug-Schlepptenderlokomotiven mit der Achsfolge 1'D1' der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen bezeichnet.

Baureihe 22 
Als Baureihe 22 wurden Personenzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn bezeichnet, die zwischen 1958 und 1962 im Rahmen des Rekonstruktionsprogrammes aus Fahrzeugen der Baureihe 39 entstanden und, soweit noch vorhanden, 1970 im neuen EDV-gerechten Nummernschema der Baureihe 39.10 zugeordnet wurden. Kessel der BR 22 wurden auch in der BR 03 weiter verwendet.

Baureihe 23 
Die DR ließ zwei Baumuster der Einheitslokomotiven DR-Baureihe 23 bauen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zur Serienproduktion der nun konstruktiv verbesserten DB-Baureihe 23 und DR-Baureihe 23.10. Die Deutsche Reichsbahn änderte bei der Einführung des EDV-Nummernsystems die Baureihenbezeichnung von Baureihe 23 auf Baureihe 35.

DB-Baureihe 23 
Ab 1950 wurden diese Exemplare der Baureihe 23 für die Deutsche Bundesbahn gefertigt.

DR-Baureihe 23.10 
Als Baureihe 23.10 bezeichnete die Deutsche Reichsbahn die Weiterentwicklung der Baureihe 23.

Baureihe 24 
Die Lokomotiven der Baureihe 24 waren Einheits-Personenzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn.

Baureihe 34 
In der Baureihe 34 der Deutschen Reichsbahn finden sich Schlepptender-Personenzuglokomotiven mit der Achsfolge 1'B der Länderbahnen.

Baureihe 34.742-744

Die B IX der Königlich Bayerische Staatsbahn waren die ersten Schnellzuglokomotiven in Bayern.

Baureihe 38 
Die Deutsche Reichsbahn hat die von den Länderbahnen übernommenen Schlepptender-Personenzuglokomotiven mit zwei führenden Laufachsen und drei Kuppelachsen in der Baureihe 38 zusammengefasst.

Baureihe 38.2–3 
Diese Unterbaureihe enthielt Sächsische XII H2.

Baureihe 38.10–40 
Diese Unterbaureihe enthielt Preußische P 8.

Baureihe 39 
In der Baureihe 39 ordnete die Deutsche Reichsbahn die Schlepptender-Personenzuglokomotiven der Gattung P 10 der Preußischen Staatseisenbahnen ein.

Baureihe 41 
Die Lokomotiven der Baureihe 41 waren Einheits-Güterzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn. Die EDV-Nummern 042 wurden für DB-Loks der Baureihe 41 mit Ölfeuerung vergeben, sind aber nicht der Baureihe 42 zuzuordnen.

Baureihe 42 
Die ab 1943 gebauten Güterzuglokomotiven der Baureihe 42 waren die zweite, schwere Gattung der sogenannten Kriegslokomotiven (KDL 3), für den Einsatz auf Strecken gebaut, die für eine höhere Achslast zugelassen waren. Weitere Lokomotiven wurden nach dem Krieg bei LOFAG fertiggestellt und verkauft.

Baureihe 43 
Die Baureihe 43 war die zweite Lokbaureihe, die nach dem Prinzip der Einheitslok der Deutschen Reichsbahn entstand. Die Zweizylinderloks wurden durch Henschel und Schwartzkopff geliefert. Einige DB-Loks der Baureihe 44 erhielten zudem EDV-Nummern im Bereich 043, sind aber nicht der DR-Baureihe 43 zuzuordnen.

Baureihe 44 
Die Lokomotiven der Baureihe 44 waren Einheits-Güterzug-Dampflokomotiven mit Drillingstriebwerk. Sowohl die DB als auch die DR bauten einen Teil der Fahrzeuge auf Ölfeuerung um, bei der DB an der EDV-Nr. 043 erkenntlich, bei der DR an einer Betriebsnummer 44.0. 22 Lokomotiven der DR wurden auf Kohlenstaubfeuerung System Wendler umgestellt (EDV-Nummer 44.9). Einige DR-Loks wurden nach dem Rückbau Öl ? Kohle als PmH (Heizloks) genutzt und bekamen keine „Kohlenummer“ mehr; hier ist als EDV-Nummer die letzte bekannte Betriebsnummer eingetragen.

Baureihe 45 
Die zwischen 1936 und 1937 durch die Firma Henschel gebauten Lokomotiven der Baureihe 45 waren die stärksten Einheits-Güterzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn.

Baureihe 50 
Die 1939 bis 1948 gebauten 3.164 Einheits-Güterzuglokomotiven der Baureihe 50 waren die am meisten gebauten Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn.

Baureihe 50.35 
Die Deutsche Reichsbahn ließ zwischen 1958 und 1962 bei 208 Lokomotiven der BR 50 einen Neubaukessel mit einem Mischvorwärmer, größerer Strahlungsheizfläche und verbessertem Saugzug einbauen und vergab an diese Rekolokomotiven die Baureihenbezeichnung 50.35 und die Betriebsnummern von 50 3501 bis 50 3708. Einige Loks aus der Serie wurden zudem etwas später mit einer Ölfeuerung (BR 50.50) und mit dem Nummernschema der DR „50 00xx-x“ ausgestattet.

Baureihe 50.40 
Die 88 Güterzuglokomotiven der Baureihe 50.40 der Deutschen Reichsbahn waren eine Neuentwicklung parallel zur Personenzuglok Baureihe 23.10. (Die DB hatte mit den 31 Umbauten von Loks der Baureihe 50 mit Franco-Crosti Vorwärmerkesseln zwar auch eine Baureihe 50.40 im Bestand, es ist aber keine von ihnen erhalten geblieben.)

Baureihe 50.50 
Zwischen 1966 und 1971 erhielten 72 Maschinen der Baureihe 50.35 der Deutschen Reichsbahn eine Ölhauptfeuerung. Zur Unterscheidung schuf man für sie die Baureihe 50.50. Seit Einführung der EDV-Nummer ab 1970 trugen sie die Betriebsnummern 50 0001 bis 50 0072.

Baureihe 52 
Die Baureihe 52 der Deutschen Reichsbahn war mit mehr als 6.700 Stück die verbreitetste der sogenannten Kriegslokomotiven.

Baureihe 52.80 
Die Baureihe 52.80 der Deutschen Reichsbahn war eine Serie (52 8001 bis 52 8200) von Rekoloks aus dem Bestand der Baureihe 52. Sie wurden in ähnlicher Weise wie die Baureihe 50.35 um 1960 aus Altbeständen umgebaut und mit leistungsfähigeren Kesseln versehen.

Baureihe 52.90 
Anfang der 1950er Jahre wurden auch 25 Lokomotiven der Baureihe 52 der Deutschen Reichsbahn im Raw Stendal auf Braunkohlenstaubfeuerung nach dem System Wendler umgebaut. Mit Einführung der Computernummern schuf man zur Unterscheidung für sie die Unterbaureihe 52.90

Baureihe 55 
Die Deutsche Reichsbahn hat die von den Länderbahnen übernommenen laufachslosen Schlepptender-Güterzuglokomotiven mit vier Kuppelachsen in der Baureihe 55 zusammengefasst.

Baureihe 55.0–6 
Die Fahrzeuge der Baureihe preußische G 7.1 wurden ab 1893 durch die Firma Stettiner Maschinenbau AG Vulcan gebaut. Dabei wurde der Kessel der Baureihe preußische G 5 verwendet.

Baureihe 55.16–22 
Die Baureihe 55.16–22 beinhaltet mit der Preußischen G 8 die zwischen 1902 und 1913 von verschiedenen Herstellern gebauten ersten Heißdampf-Güterzuglokomotiven in Preußen.

Baureihe 55.25–58 
Als Baureihe 55.25–58 bezeichnet man die von 1913 bis 1921 gebauten Preußischen G 8.1, eine verstärkte und schwerere Weiterentwicklung der Preußischen G 8, die zunächst als „Verstärkte Normalbauart“ bezeichnet wurde.

Baureihe 56 
Die Deutsche Reichsbahn hat die von den Länderbahnen übernommenen Schlepptender-Güterzuglokomotiven mit einer führenden Laufachse und vier Kuppelachsen in der Baureihe 56 zusammengefasst.

Baureihe 56.30

Die Lokomotiven der Lübeck-Büchener Eisenbahn orientierten sich an der preußischen Baureihe G 8.2. Die Deutsche Reichsbahn vergab bei Verstaatlichung die Betriebsnummern 56 3001 bis 56 3008. Die Lokomotiven konnten auch im Personenzugverkehr eingesetzt werden.

Baureihe 57 
Die Baureihe 57 fasst bei der Deutschen Reichsbahn verschiedene Schlepptender-Güterzuglokomotiven mit der Achsfolge E der Länderbahnen zusammen

Baureihe 57.10–35

Die Reichsbahn bezeichnete mit den Betriebsnummern 57 1001 – 3524 die aus der Preußischen T 16 und der Preußischen P 8 entwickelten Schlepptenderloks der Baureihe G 10. Weitere G 10 ohne Reichsbahn-Nummer wurden u. a. für Rumänien gebaut.

Baureihe 58 
Die Baureihe 58 fasst bei der Deutschen Reichsbahn verschiedene Schlepptender-Güterzuglokomotiven mit der Achsfolge 1'E (Decapod) der Länderbahnen zusammen. Aufgrund der Verwendung bei fast allen Länderbahnverwaltungen (außer Bayern), darf sie trotz oft geäußerter anderslautender Kommentare als die erste deutsche Einheitslokomotive bezeichnet werden.

Baureihe 58.2–3 
Die Gattung Badische G 12 der Großherzoglich Badischen Staatsbahnen entstand auf Basis der Preußischen G 12.1 und einer von Henschel für die Kaiserlich Ottomanische Generaldirektion der Militäreisenbahnen (C.F.O.A.) gebauten Güterzuglokomotive mit der Achsfolge 1’E.

Baureihe 58.10–21 
Die Gattung Preußische G 12 der Preußischen Staatseisenbahnen entstand auf Basis der Preußischen G 12.1 und einer von Henschel für die Kaiserlich Ottomanische Generaldirektion der Militäreisenbahnen (C.F.O.A.) gebauten Güterzuglokomotive mit der Achsfolge 1'E.

Baureihe 58.30 
Die Deutsche Reichsbahn ließ zwischen 1956 und 1963 56 Lokomotiven der Baureihe 58 durch den Einbau eines Neubaukessels zur Rekolok der Baureihe 58.30 umbauen.

Baureihe 62 
Die 15 Zwei-Zylinder-Heißdampflokomotiven der Baureihe 62 wurden von der Firma Henschel als Einheits-Personenzugtenderlokomotiven für die Deutsche Reichsbahn in den zwanziger Jahren entwickelt.

Baureihe 64 
Die Baureihe 64 der Deutschen Reichsbahn ist eine Einheitspersonenzugtenderlokomotive der Achsfolge 1'C1' mit niedriger Achslast, umgangssprachlich auch als Bubikopf bezeichnet.

Baureihe 65 
Die Lokomotiven der Baureihe 65 waren Personenzugtenderlokomotiven der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn.

Baureihe 65.10

Wie die DB-Baureihe 65 der Deutschen Bundesbahn war auch die Baureihe 65.10 der Deutschen Reichsbahn für den Berufsverkehr der Vorortbahnen vorgesehen. Die Deutsche Reichsbahn bezog insgesamt 88 Fahrzeuge dieser Baureihe.

Baureihe 66 
Die Baureihe 66 der Deutschen Bundesbahn war für den Eilgüterzugdienst und den Personenzugdienst auf Haupt- und Nebenbahnen der Deutschen Bundesbahn vorgesehen. Die Neubaulokomotiven sollte die Länderbahnbauarten der Personenzugtenderlokomotiven der Baureihen 38.10, 78 und 93 ablösen und waren die vorletzte Lokomotivserie, die im Zuge des DB-Neubauprogramms gebaut wurde.

Baureihe 70 
In der Baureihe 70 der Deutschen Reichsbahn werden Personenzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge 1B der Deutschen Reichsbahn zusammengefasst:

Baureihe 70.0

Die zweizylindrigen Heißdampfmaschinen Bayerische Pt 2/3 wurden von Krauss für die Königlich Bayerische Staatsbahn zwischen 1909 und 1915 hergestellt.

Baureihe 74 
In der Baureihe 74 der Deutschen Reichsbahn werden Preußische T 11, Preußische T 12 sowie T-10-Personenzugtenderlokomotiven der LBE mit der Achsfolge 1’C zusammengefasst.

Baureihe 74.0–3 
Die Gattung T 11 ist eine Personenzug-Tenderlokomotive der Preußischen Staatseisenbahnen

Baureihe 74.4–13 
Die Gattung T 12 ist eine Personenzug-Tenderlokomotive der Preußischen Staatseisenbahnen und wurde in großer Stückzahl angeschafft. 1925 übernahm die Reichsbahn 899 Exemplare dieser Heißdampf-Ausführung der T 11 als Baureihe 74.4–13 mit den Nummern 74 401 bis 74 1300 mit Ausnahme der 74 544.

Baureihe 75 
Die Baureihe 75 steht für Personenzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge 1’C1’ der Länderbahnen und unterteilt sich in die Baureihe 75.0 für Württembergische T 5, Baureihe 75.1–3 mit Badischen VI b, die Baureihe 75.4,10–11 der Badischen VI c, Sächsische XIV HT in der Baureihe 75.5 sowie die Baureihe 75.6 für BLE 45 bis 49, ELE Nr. 11 bis 14 und andere von der Reichsbahn übernommene Privatbahnlokomotiven.

Baureihe 75.5 
Die Deutsche Reichsbahn ordnete die dreifach gekuppelte Tenderlokomotiven der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen des Typs XIV HT ab 1925 in die Baureihe 75.5 ein.

Baureihe 75.6 
In die Baureihe 75.6 wurden BLE 45 bis 49, ELE Nr. 11 bis 14 und andere von der Reichsbahn übernommene Privatbahnlokomotiven einsortiert.

Baureihe 75.10–11 
Die Badischen VIc ist eine Weiterentwicklung der Badischen VI b und wurde ab 1914 von der Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe an die Großherzoglich Badische Staatsbahn geliefert. In der Baureihe 75.10–11 finden sich die durch Rahmenverstärkungen schwereren Fahrzeuge aus den beiden letzten Bauserien.

Baureihe 77 
Die Gattung preuß. T 20 ging zunächst als Baureihe 77 in Betrieb, wurde aber recht bald in die Baureihe 95 umgesetzt, da die Baureihen 94 und 95 für Schiebedienste auf Rampen eingesetzt wurden. Als BR 77 wurden schließlich die von den Länderbahnen übernommenen Tenderlokomotiven mit den Achsfolgen 1’C2’ und 2’C1’ bezeichnet.

Baureihe 78 
Der Baureihe 78 zugeordnet sind Tenderlokomotiven mit der Achsfolge 2’C2’ der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn. In der Baureihe 78.0–5 sind Preußische T 18 eingeordnet.

Baureihe 80 
Die 39 Fahrzeuge der Tenderlokomotiven der Baureihe 80 entstanden zwischen 1927 und 1928 als Einheits-Rangierlokomotiven der Deutschen Reichsbahn in den Lokomotivfabriken Jung in Jungenthal, Union in Königsberg, Wolf und Hohenzollern.

Baureihe 81 
Die von Hanomag gebauten Lokomotiven der Baureihe 81 waren Einheits-Güterzugtenderlokomotiven der Deutschen Reichsbahn mit der Achsformel Dh2t.

Baureihe 82 
Die Baureihe 82 war eine für den Rangier- und Streckendienst vorgesehene Neubau-Güterzugtenderlokomotive der Deutschen Bundesbahn mit der Achsformel E, gebaut 1950 und 1951 von den Firmen Krupp und Henschel und 1955 von der Maschinenfabrik Esslingen.

Baureihe 85 
Die Baureihe 85 war eine Güterzugtenderlokomotive und Einheitslokomotive der Deutschen Reichsbahn.

Baureihe 86 
Die Baureihe 86 war eine Einheits-Güterzugtenderlokomotive der Deutschen Reichsbahn mit der Achsfolge 1’D1’ und wurde von fast allen für die Reichsbahn tätigen Firmen geliefert.

Baureihe 88 
Die Baureihe 88 steht für Güterzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge B der Deutschen Reichsbahn:

Baureihe 88.71 
Die Baureihe 88.71–73 enthält Bayerische D IV und Pfälzische T 1.

Baureihe 89 
Die Baureihe 89 steht für Tenderlokomotiven mit der Achsfolge C der Deutschen Reichsbahn und ihrer Nachfolgegesellschaften.

Baureihe 89.0 
Die Baureihe 89.0 wurde von der DR zweimal belegt, einmal 1923 mit pr. T 8 Loks von (89 001 bis 078) und später mit DR-Einheitslokomotiven (89 001 bis 010). Die spätere DR BR 89.0 war die kleinste Einheitslokomotive der Deutschen Reichsbahn.

Baureihe 89.3–4 
Die T 3 der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen waren laufachsenlose Güterzugtenderlokomotiven mit drei Kuppelachsen.

Baureihe 89.8 
Die R 3/3 der Königlich Bayerischen Staatsbahn waren laufachsenlose Güterzugtenderlokomotiven mit drei Kuppelachsen.

Baureihe 89.9 
Die Zuordnung in die Baureihe 89.9 erhielten bei der Deutschen Reichsbahn ehemalige Privatbahnfahrzeuge.

Baureihe 89.10 
Die Bezeichnung Baureihe 89.10 erhielten bei der Deutschen Reichsbahn Dampflokomotiven der preußischen Bauart T 8, welche u. a. nach Verstaatlichung privater Bahnen erneut in den Besitz der DR kamen.

Baureihe 89.59–66 
In der DR-Baureihe 89.59–66 finden sich Fahrzeuge ehemaliger Privatbahnen, welche nach der Verstaatlichung am 1. April 1949 in den Besitz der Deutschen Reichsbahn kamen. Darunter befinden sich auch Loks, die nach dem DR-Plan ursprünglich in der Baureihe 89.70–75 angesiedelt waren.

Baureihe 89.70–75 
Die Lokomotiven der Gattung Preußische T 3 der Preußischen Staatseisenbahnen waren laufachslose, dreifach gekuppelte Tenderlokomotiven. Die Deutsche Reichsbahn übernahm 1925 als Baureihe 89.70–75 noch 511 preußische T 3. Lokomotiven mit den Nummern 89 7512 – 7521 waren keine pr. T 3, sondern von Jung gebaute verstärkte T 3 Industrielokomotiven vom Typ „Pudel“ mit Heusinger-Steuerung.

Baureihe 90 
Als Baureihe 90 bezeichnete die Deutsche Reichsbahn mehrere Dampflokomotiven des Typs T 9 der Preußischen Staatseisenbahnen.

Baureihe 90.0–2

Die T 9.1 der Preußischen Staatseisenbahnen waren Güterzug-Tenderlokomotiven der Achsfolge C1’.

Baureihe 91 
Mit Baureihe 91 werden mehrere Dampflokomotiven meist des Typs T 9 der Preußischen Staatseisenbahnen bezeichnet.

Baureihe 92 
Mit der Baureihe 92 werden mehrere Personenzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge D der Deutschen Reichsbahn bezeichnet.

Baureihe 92.0 
Diese Unterbaureihe enthält Württembergische T 6

Baureihe 92.2 
Diese Unterbaureihe enthält die Badische X b

Baureihe 92.4 
Diese Unterbaureihe enthält Preußische T 13.1 und Oldenburgische T 13.1

Baureihe 92.5–10 
Die von mehreren Herstellern gebauten T 13 der Preußischen Staatseisenbahnen, der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen und der Großherzoglich Oldenburgischen Staatseisenbahnen wurden hauptsächlich im Rangierdienst eingesetzt.

Baureihe 93 
In die Baureihe 93 wurden Tenderlokomotiven mit der Achsfolge 1'D1' der Deutschen Reichsbahn einsortiert.

Baureihe 93.0–4 
Die T 14 der Preußischen Staatseisenbahnen waren Güterzugtenderlokomotiven.

Baureihe 93.5–12 
Die T 14.1 der Preußischen Staatseisenbahnen waren Güterzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge 1'D1', die eine im Vergleich zur T 14 erhöhte Achslast auf der hinteren Laufachse aufwiesen.

Baureihe 93.13–14 
In dieser Unterbaureihe wurden von der DR Maschinen vom Typ BBÖ 378 einsortiert.

Baureihe 94 
Tenderlokomotiven mit der Achsfolge E der Deutschen Reichsbahn sind in der Baureihe 94 eingeordnet.

Baureihe 94.0 
Die Baureihe 94.0 enthält die Pfälzische T 5

Baureihe 94.2–4 
Die Baureihe 94.2-4 enthält die T16 der Preußischen Staatseisenbahnen, eine Güterzugtenderlokomotive mit der Achsfolge E.

Baureihe 94.5–17 
Die T16.1 der Preußischen Staatseisenbahnen waren Güterzugtenderlokomotiven. Sie wurden von der Deutschen Reichsbahn in der Baureihe 94.5–17 eingeordnet.

Baureihe 94.19–21 
Die Sächsische XI HT der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen waren Güterzugtenderlokomotiven. Sie wurden von der Deutschen Reichsbahn in der Baureihe 94.19-21 eingeordnet.

Baureihe 95 
In der Baureihe 95 finden sich die Tenderlokomotiven mit der Achsfolge 1’E1’ der Deutschen Reichsbahn oder deren Nachfolgegesellschaften.

Baureihe 95.0 
Die Baureihe 95.0 war eine fünffachgekuppelte Tenderlokomotive mit der Achsfolge 1’E1’, welche die Deutsche Reichsbahn 1922 für den Einsatz vor schweren Güterzügen auf steilen Hauptstrecken beschaffte. Da der Beginn der Entwicklung der Baureihe noch durch die Preußischen Staatseisenbahnen erfolgte, wird sie auch als „T 20“ bezeichnet.

Baureihe 95.66 
Die Baureihe 95.66 war eine fünffachgekuppelte Tenderlokomotive mit der Achsfolge 1’E1’, welche die Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn 1920 für den Einsatz auf steilen Strecken als Ersatz für Zahnradlokomotiven beschaffte. Die Serie, bestehend aus vier Lokomotiven, war technischer Vorläufer der preuß. T20 bzw. der Baureihe 95.0

Baureihe 97 
Zahnraddampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn sind in der Baureihe 97 eingeordnet.

Baureihe 97.5 
Die Württembergischen Hz waren Zahnradlokomotiven, die noch von den Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen entwickelt wurden, aber erst an die Deutsche Reichsbahn geliefert wurden, wo sie als Baureihe 97.5 in den Nummernplan eingeordnet wurden.

Baureihe 98 
In der Baureihe 98 finden sich alle Lokalbahn- oder sonst nicht einzuordnende Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn.

Baureihe 98.0 
Die Lokomotiven der Gattung Sächsische I TV der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen waren Tenderlokomotiven der Bauart Meyer, welche speziell für die krümmungsreiche Windbergbahn beschafft wurden. Die Deutsche Reichsbahn ordnete die Lokomotiven in die Baureihe 98.0 ein.

Baureihe 98.3 
Die Lokomotiven der Gattung Bayerische PtL 2/2 der Bayerischen Staatsbahn waren leichte und sehr kompakte Heißdampflokomotiven für den Betrieb auf Lokalbahnen. Insgesamt gab es drei Bauarten, von denen zwei als Baureihe 98.3 noch zur Deutschen Reichsbahn und sogar zur Deutschen Bundesbahn gelangten.

Baureihe 98.5 
Dies waren Nassdampflokomotiven der Gattung Bayerische D XI, Bayerische PtL 3/4 bei der Bayerischen Staatsbahn.

Baureihe 98.7 
Die Lokomotiven der Gattung BB II waren Nassdampflokomotiven der Bauart Mallet der Bayerischen Staatsbahn.

Baureihe 98.8 
Die Lokomotiven der Gattung GtL 4/4 waren Heißdampflokomotiven der Bayerischen Staatsbahn für den Einsatz auf Lokalbahnen.

Baureihe 98.70 
In der Gattung VII T der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen waren alle laufachslosen zweifach gekuppelten Tenderlokomotiven zusammengefasst. Zur Unterscheidung der Hersteller wurde ein vorgestellte Buchstaben in der Gattungsbezeichnung ergänzt, H VII T kennzeichnet Loks von Hartmann

Baureihe 98.75 
In der Unterbaureihe wurden Bayerische D VI zusammengefasst.

Baureihe 98.76 
In der Unterbaureihe wurden Bayerische D VII, LAG Nr. 9 und 10, LAG Nr. 50 bis 76 zusammengefasst.

Baureihe 99 
Die Lokomotiven der Baureihe 99 waren Dampflokomotiven für Schmalspurstrecken und werden hier nach ihrer Spurweite eingeordnet.

1000 mm 
Die Meterspur (1000 mm) ist die meistbenutzte Spurweite bei Schmalspurbahnen und Straßenbahnen in Deutschland.

900 mm 
Die Spurweite 900 mm ist in Deutschland nur bei der Schmalspurbahn Bäderbahn Molli und der Borkumer Kleinbahn in Gebrauch.

750 mm

600 mm 
Industrie- und Feldbahnen in Deutschland laufen zum größten Teil auf 600 Millimeter Spurweite. Daneben gab es aber auch mehrere Kleinbahnen, die diese Spurweite nutzten. Von diesen wurden die Waldeisenbahn Muskau und die Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn von der DR übernommen, deren Lokomotiven erhielten somit auch Nummern nach dem DR-Schema.

Lokomotiven deutscher Bauarten, die nicht dem DR-Baureihenschema zugeordnet sind

Normalspur 
Die Liste fasst sämtliche Normalspurlokomotiven – Länderbahn-, Industrie- und Privatbahnloks aller Epochen ohne DR-Kennzeichen zusammen. Die Lokomotiven lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien umsortieren. Diese Loks können auch Staatsbahn-Bauarten entsprechen, Nachbauten von Staatsbahn-Bauarten sein oder wurden als Katalogtypen unterschiedlicher Lokomotivfabriken geliefert. In diese Liste sind auch die ELNA-Lokomotiven eingereiht. ELNA steht für 'Engerer Lokomotiv-Normen-Ausschuss', der 1921 für Klein- und Privatbahnen sowie Industriebahnen sechs Lokomotivtypen für unterschiedliche Einsatzarten mit ähnlichen Ersatzteilen entwickelte.
Die Nachbauten der Lokomotiven Adler, Saxonia und Beuth finden sich unter Replikate.

Meterspur

Schmalspur (900 mm)

Schmalspur (830 mm)

Schmalspur (800 mm)

Schmalspur (785 mm)

Schmalspur (750 mm)

Schmalspur (700 mm)

Feldbahnspur (690 mm)

Schmalspur (660 mm)

Feldbahnspur (630 mm)

Feldbahnspur (600 mm)

Feldbahnspur (500 mm)

Parkeisenbahnspur (381 mm) 
Bei den Dampflokomotiven für die Spurweite 381 Millimeter handelt es sich um die Martens’sche Einheitsliliputlok:

Lokomotiven ausländischer Bauarten, die nicht dem DR- oder DB-Baureihenschema zugeordnet sind

Russische Breitspur (1524/1520 mm)

Normalspur

Meterspur

800 mm

760 mm 
Einige Werkbahnlokomotiven österreichischer Herkunft sowie Waldbahnloks aus Rumänien in 760-Millimeter-Spur befinden sich bei diversen deutschen Bahnen oder Sammlungen, u. a. beim Deutschen Technikmuseum Berlin oder in einem Wildwestpark. Einige ehemals 760-mm-spurige Lokomotiven aus Österreich fahren heute auf deutschen 750-mm-Gleisen.

610 mm 
Staatsbahnlokomotiven ausländischer Herkunft

600 mm 
Staatsbahnlokomotiven ausländischer Herkunft

Siehe auch 
 Liste in Deutschland vorhandener Dampfpfluglokomotiven
 Liste in Kroatien vorhandener Dampflokomotiven
 Liste in Österreich vorhandener Dampflokomotiven
 Liste in Slowenien vorhandener Dampflokomotiven

Literatur 
 Bernhard Uhle (Hrsg.): Kursbuch der deutschen Museums-Eisenbahnen 2007. Verlag Uhle & Kleimann, Lübbecke 2007, ISBN 3-928959-47-6.
 Jürgen U. Ebel (Hrsg.): EK-Special 38: „legendäre 18 201“. EK-Verlag GmbH, Freiburg 1995, .

Weblinks 
Diese Liste ist das Ergebnis umfangreicher Recherche in verschiedenen Quellen und deren Abgleich durch mehrfache Gegenprüfungen. Da es kaum bis keine Primärquellen für erhaltene Dampfloks und deren Daten gibt, wurde das Verfahren der Mehrfachverifizierung gewählt, um möglichst korrekte Daten angeben zu können. Als Startpunkte für eigene Recherche und zur Verifizierung der Liste können u. a. folgende Quellen dienen:

Listen/Tehem.trecherche/Lebenslauf:

 lokhersteller.de / Lieferlisten
 werkbahn.de / museale Loks
 museumslok.de / museale Loks
 rolfwiso / DR Loks
 reichsbahndampflok.de / BR 50.35
 reichsbahndampflok.de / BR 52.80
 steamlocomotive.info / engl. Liste deu. Loks
 boehmer / DR-Loks
 die-dampflokomotive.de / museale Loks
 lokomotive-online.com / DR-Baureihen
 dampflok-halberstadt.de / Traditionsgemeinschaft 50 3708-0 e. V.

Bildrecherche/Sichtungen/aktueller Aufenthalt:

 eisenbahnstiftung.de / Historische Aufnahmen
 bahnbilder.de / aktuelle Aufnahmen
 eisenbahn-bilder.com / aktuelle Aufnahmen
 fotocommunity.de kat Eisenbahn / gut für neue Funde
 bundesbahnzeit.de / DB-Loks & Bilder

weitere Quellen:

 albert-gieseler.de stationäre Dampfmaschinen, und Dampflokomotiven
 drehscheibe-online Forum für Nachfragen und Infos/Bilder
 beitraege.lokomotive.de / Datenbank
 „Eisenbahn im Raum Aachen“ / Werkbahnen der EBV

Einzelnachweise 

Dampflokomotiven #Deutschland
Liste Vorhandener Dampflokomotiven
Schienenverkehrsgeschichte (Deutschland)